Mads Pedersen kan henvise til flere personer:
 Mads Pedersen Tange (1871-1943) – dansk husmand og politiker
 Mads Pedersen (fodboldspiller, født 1993) (født 1993) – dansk fodboldspiller
 Mads Pedersen (fodboldspiller, født 1996) (født 1996) – dansk fodboldspiller
 Mads Pedersen Berg (1786-1861) – dansk smedemester og brandmajor
 Mads Pedersen (cykelrytter) (født 1995) – dansk cykelrytter
 Mads Brandt Pedersen (født 1996) – dansk kajakroer